Башкорт может означать:

 Башкорт () — самоназвание башкир, тюркского народа.

Башкорт (известны варианты этнонима как «баскарды», «паскатур», «баскирды», «башкирды», «башкирцы») — исторический этноним, использовавшийся рядом народностей Волго-Уралья в IX—XIX веках.

«Башкорт» («Известия башкирского областного бюро») — еженедельная общественно-политическая газета на  татарском языке, издававшаяся Башкирским областным (центральным) шуро в 1917—1918 годах.

Антропонимы 
 Башкорт — имя башкирского хана. В своих трудах арабский автор XI века Гардизи упоминает башкирского хана Баджурта (Башкорта, Башкира), к которому хазарский хан обратился с просьбой быть посредником в урегулировании киргизо-хазарского конфликта..

См. также

Примечания